Markgrafenstraße ist der Name folgender Straßen:

 Markgrafenstraße (Berlin), siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Mitte#Markgrafenstraße oder Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Mahlsdorf#Markgrafenstraße*
 Markgrafenstraße (Karlsruhe)